Abzac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Abzac, Charente, kommun, 
 Abzac, Gironde, kommun,